W («Дубль-Вэ») — компиляция, собранная из записей выступлений группы Зоопарк на IV и V фестивалях Ленинградского рок-клуба 1986 и 1987 годов.

О диске 
W не содержит студийных треков. Так как запись производилась с концертов, на диске есть как известные песни, так и малоизвестные сочинения второй половины 80-х годов, часть из которых попала на альбом «Музыка для фильма» (1991) и позднее «Иллюзии» (2000), а часть вообще никогда не была записана в студии.

Список композиций 
Автор музыки и текстов — Майк Науменко, за исключением песни «Ах, Любовь!», где музыка написана в соавторстве с А.Донских.

Участники записи 
 Михаил Науменко — вокал, гитара
 Александр Храбунов — гитара
 Сергей Тесюль — бас-гитара (CD1)
 Илья Куликов — бас-гитара (CD2)
 Валерий Кирилов — барабаны
 Андрей Муратов — клавишные
 Александр Донских — вокал (CD1-7), бэк-вокал (CD1), фортепиано (CD1)
 Михаил Чернов — саксофон (CD2)
 Наталья Шишкина — бэк-вокал (CD1, CD2-10)
 Галина Скигина — бэк-вокал (CD1)

Ссылки 
 «W» на сайте Discogs.com
 «W» на сервисе «Яндекс.музыка»

Альбомы группы «Зоопарк»